Inni Holm Wembstad – sciatrice alpina norvegese
 Rolf Wembstad – dirigente sportivo e calciatore norvegese